Bumblebee puede referirse a:
 Bumblebee, personaje del universo Transformers.
 Bumblebee, heroína del universo de DC Comics.
 Bumblebee, película de 2018 basada en el personaje homónimo.